«Julio Ramos» puede referirse a:
 Júlio Ramos (Júlio Gonzaga Ramos, 1868-1945), pintor portugués, escritor y profesor universitario.
 Julio Ramos (1935-2006),  periodista y empresario argentino.
 Julio Ramos (1968-), practicante de taekwondo argentino.
 Julio Ramos (196?-), practicante de taekwondo colombiano.
 Julio Ramos (1983-), futbolista de Santo Tomé.
 Julio Enríque Ramos Pichardo (1990-), portero del fútbol cubano.